
Э́нид (Enid) может означать:

Имя 
Основная статья: 
Энид — валлийское женское имя.
Известные носительницы
 Блайтон, Энид Мэри (1897—1968) — английская писательница.
 Янделл, Энид (1869 или 1870 — 1934) — американский скульптор.
Вымышленные персонажи
  — персонаж телесериала «Ходячие мертвецы».

Топоним США 
 Энид — город в Оклахоме.
  — озеро в Миссисипи.

Прочее 
 «» — британский телефильм 2009 года.
  — британская музыкальная группа.

См. также 
 Эниды
 
 
 Эрек и Энида

Примечания